Gimmie Love Tour – tournée di Carly Rae Jepsen
 Gimme Love – singolo di Alexia del 1998
 Gimme Love – singolo di Seyi Shay del 2018
 Gimme Love – singolo di Joji del 2020

Pagine correlate 
Give Me Love